Ю́рий Никола́евич Мо́лин (род. 3 февраля 1934 года, с. Ромоданово Ромодановского района Мордовской автономной области) — российский физикохимик, доктор химических наук, академик РАН (1981, член-корреспондент с 1974).

Биография 
Окончил Московский физико-технический институт (1957). В 1957—1959 годах работал в Институте химической физики АН СССР. С 1959 года работает в Институте химической кинетики и горения Сибирского отделения РАН (в 1971—1993 директор). Одновременно с 1968 года преподаёт в НГУ; с 1974 года профессор, в 1973—1995 годах заведующий кафедрой химической физики. Член редколлегий журналов «Журнал структурной химии» (с 1966, в 1978—1988 главный редактор), «Mendeleev Communications» (с 1991), «Bulletin of the Korean Chemical Society» (с 1998).

Научная работа 
Основные научные работы посвящены химической физике, химической кинетике, радиоспектроскопии, изучению строения и реакционной способности активных промежуточных частиц. В 1975—1980 годах совместно с А. Л. Бучаченко, Р. З. Сагдеевым, Э. М. Галимовым и другими учёными установил влияние магнитных полей на протекание химических процессов, открыл магнитный изотопный эффект (1975). Совместно с Р. З. Сагдеевым впервые получил спектры ЯМР высокого разрешения стабильных свободных радикалов и выявил основные закономерности передачи спиновых взаимодействий в радикалах и комплексах переходных металлов.

Награды и премии 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Октябрьской Революции
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999) — за большой вклад в развитие отечественной науки, подготовку высококвалифицированных кадров и в связи с 275-летием Российской академии наук
 Ленинская премия (1986) — за цикл работ «Магнитно-спиновые эффекты в химических реакциях»
 Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2004)
 Золотая медаль РАН имени Н. Н. Семёнова (2006) — за выдающийся вклад в исследования элементарных химических реакций, развитие принципиально новых, основанных на проявлениях квантовой когерентности спинов, методов изучения кинетики и механизмов быстрых реакций
 XLVIII Менделеевский чтец (1992) — «Магнитные эффекты и спиновая когерентность в радиальных реакциях»
 Демидовская премия (2021) — за выдающийся вклад в создание и развитие спиновой химии

Краткая библиография 
 Замараев К. И., Молин Ю. Н., Салихов К. М. Спиновый обмен. Теория и физико-химические приложения. Новосибирск: Наука, 1977.
 Молин Ю. Н., Панфилов В. Н., Петров А. К. Инфракрасная фотохимия. М.: Наука, 1985.
 Molin Yu. N., Salikhov K. M., Zamaraev K. I. Spin Exchange. Springer Verlag, 1980.
 Salikhov K., Molin Yu., Sagdeev R., Buchachenko A. Spin Polarization and Magnetic Effects in Radical Reactions. Elsevier, Amsterdam, 1984.
 Библиография Ю. Н. Молина на сайте ГПНТБ СО РАН

Примечания

Ссылки 
 
 Статья в БРЭ
 Страница Ю. Н. Молина на сайте Института химической кинетики и горения СО РАН
 Биобиблиография Ю. Н. Молина на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН
 Интервью газете «Наука в Сибири» в связи с вручением Демидовской премии 8.06.2022

Химики СССР
Химики России
Доктора химических наук
Действительные члены АН СССР
Действительные члены РАН
Выпускники Московского физико-технического института
Сотрудники Института химической физики РАН
Сотрудники СО АН СССР
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Авторы открытий, зарегистрированных в СССР
Награждённые Золотой медалью имени Н. Н. Семёнова
Лауреаты Демидовской премии